Spin – concetto di meccanica quantistica
Spin – rivista
Spin – album di Darren Hayes del 2002
Spin – singolo dei Lifehouse del 2002
Spin – romanzo di fantascienza di Robert Charles Wilson del 2005
Spin o Effetto – nello sport, rotazione della palla su sé stessa, ad esempio topspin e backspin
Spin – manovra caratteristica del Reining, disciplina dell'equitazione americana